

Architetture
 Chiesa di Santa Maria degli Ughi – antica chiesa di Firenze

Geografia
 Nor Ughi – comune dell'Armenia

Persone
 Giuliano Ughi della Cavallina – religioso e scrittore italiano
 Ugo Ughi – schermidore italiano
 Uto Ughi – violinista italiano